Mezeň může znamenat:

 Mezeň (město) – město v Archangelské oblasti v Rusku
 Mezeň (řeka) – řeka v Komiské republice a v Archangelské oblasti v Rusku
 Mezeň (letiště) – letiště města Mezeň v Archangelské oblasti v Rusku